De DAF VD 60 P was een vrachtauto die vanaf 1949 geproduceerd werd bij de Nederlandse fabrikant DAF.

De vrachtwagenproductie bij DAF begon in 1949 met wagens voor het leger en particuliere klanten. De chassis werden gelast om gewicht te besparen. Bij de motoren kon de klant kiezen uit benzine- of dieselmotoren.

Het chassis werd afgeleverd met radiatorgrille (de zogenaamde 7-streper), maar nog zonder cabine. De klant bestelde de cabine bij een carrosseriebouwer. Het eerste civiele chassis, 001DAF-A50, werd in 1949 gekocht door NV Destructor (Rendac) in Son voor Fl. 10.750,-, zonder reserveband en zonder cabine. Met cabine kostte de wagen 12.150 gulden (omgerekend 5513 euro)

Specificaties 
 Type motor: Perkins P 6-80 dieselmotor
 Vermogen: 83 pk
 Toelaatbaar gewicht: 9.300 kg
 Laadvermogen ca. 5.000 kg

VD60 P